

Geografia

Austria 
 Großsteinbach – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürtsenfeld

Niemcy 
 Großsteinbach – rzeka, dopływ Hornbach